A Gyilkos számok (Numb3rs) amerikai sorozat. Az ötödik évad első részének premierje az USA-ban 2008. október 3-án volt, az utolsót részt 2009. május 15-én sugározták. Az ötödik évadban Megan Reevest Nikki Betancourt váltja fel. Don Eppes pedig elkezdi felfedezni zsidó gyöketeit. Charls Eppes viszont még nagyobb energiával veti magát az FBI munkájába.



Források 
 http://www.imdb.com/title/tt0433309/episodes#season-5

Televíziós sorozatok epizódlistái
 05